Örkyttjärn kan avse:
Ölkyttjärnen (eller Örkyttjärn), sjö i Arvika kommun,  (16,3 ha)
Örkyttjärnen (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Örkyttjärnet (Brunskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Örkyttjärnet (Mangskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,

Se även
Kviddtjärn
Örkytt, folkligt namn på fisken Elritsa

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn